Akira Yokoi, joueur de rugby japonais
 Gunpei Yokoi (1941-1997), concepteur de jeux japonais
 Shoichi Yokoi (1915-1997), soldat japonais
 Yokoi Yayū (1702-1783), samouraï japonais, lettré de l'école de Kokugaku et poète haikai